Alkalai ist der Familienname folgender Personen:

 Judah Alkalai (1798–1878), Rabbiner in Semlin
 Mosko Alkalai (1931–2008), israelischer Schauspieler